Первая футбольная лига 1999/2000 () — 43-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 6 августа 1999 года и закончился 21 мая 2000 года. Победителем стал «Галатасарай», выигравший чемпионат в 14-й раз и в 4-й раз подряд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1999/2000
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1999 году
Спорт в Турции в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000